Niemcy:
 Oos - dzielnica miasta Baden-Baden
 Oos - dzielnica miasta Gerolstein
 Oos - rzeka, dopływ Kyll
 Oos - rzeka, dopływ Murg

Zobacz też:
 Os